С-7 — советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка серии IX-бис, С — «Средняя» времён Второй мировой войны. До 20 сентября 1937 года называлась «Н-7».

Лодка была заложена 14 декабря 1936 года в Горьком на заводе № 112 «Красное Сормово», заводской номер 236. Вступила в строй 30 июня 1940 года. 23 июля 1940 года включена в состав Краснознамённого Балтийского Флота.

Командир лодки: капитан 3-го ранга Сергей Лисин.

История корабля 

Во время Великой Отечественной войны совершила 5 боевых походов и произвела 9 атак с выпуском 12 торпед.

Произвела артиллерийские обстрелы:
 железнодорожных станций Иеве и Вайвара,
 завода Асери,
 городов Нарва и Нарва-Йыэсу,
 селения Тойва.

24 июня 1941 года при возвращении с боевого патрулирования «С-7» была атакована двумя торпедными катерами противника. Германское радио сообщало, что «красная субмарина» уничтожена, однако лодка успешно достигла морской базы в Виндаве.

В течение 1941 года заметных боевых успехов корабль не добился, ввиду отсутствия конвоев противника в открытом море вне нейтральных территориальных вод. Зимой 1941—1942 года в условиях блокады команда готовила корабль к кампании 1942 года и, завершив ремонт на 45 дней раньше плана, вышла в море в составе первого эшелона подводных лодок.

Во время боевого похода 29 июня — 11 августа 1942 года лодка за 38 суток потопила 4 и повредила 1 транспорт суммарным водоизмещением около 11 000 брт, захватив двух финских пленных и секретные документы с картами немецких минных полей. Этот поход стал одним из самых результативных походов советской подлодки за все годы войны. Весь экипаж был награждён орденами, а командир корабля Сергей Лисин был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза.

17 октября 1942 года лодка вышла в очередной боевой поход. Через три дня, 20 октября, от лодки было получено сообщение, подтверждающее завершение прохода противолодочного минного рубежа и выход в крейсерство в открытом море. 21 октября лодка в последний раз вышла на связь и более сообщений от неё не поступало. В декабре 1942 года лодка была исключена из списков кораблей Балтийского флота. 

В 1944 году, после выхода Финляндии из войны, из плена вернулись командир лодки Лисин, рулевой-сигнальщик Оленин, комендор Субботин, трюмный старшина Куница. По их словам 21 октября 1942 года шедшая в надводном положении для зарядки аккумуляторов «С-7» была обнаружена радиоразведкой и в 19:30 торпедирована финской субмариной «Весихииси» в Аландском море. Находившихся на мостике пятерых человек взрывной волной сбросило в море, один из них (штурман М. Т. Хрусталёв) утонул, а остальные были подняты с воды финнами и попали в плен. Весь остальной экипаж (42 человека) погиб при взрыве попавших в лодку торпед (С-7 затонула в течение 1-2 минут).

В 1998 году «С-7» была обнаружена группой шведских аквалангистов-любителей вблизи пролива Южный Кваркен в Балтийском море.

Потопленные транспорты 

В некоторых источниках указывается, что 29 июля 1942 года лодка атаковала вражеский транспорт двухторпедным залпом, но промахнулась; после чего всплыла и открыта по транспорту артиллерийский огонь. Уклоняясь от обстрела, капитан транспорта выбросил его на прибрежные камни. Название транспорта при этом не указывается, и описание совпадает с совершённой двумя днями ранее атакой транспорта «Ellen Larsen», в результате выбросившегося на отмель.

Примечания

Литература 
 
 Чирва Е. В. Подводная война на Балтике. 1939—1945. — М.: Яуза, Эксмо, 2009.
 Гавриленко Г. И., Поляков А. П. Гибель героического экипажа советской подводной лодки С-7. // Военно-исторический журнал. — 2002. — № 10. — С.41—46.
 Стрелов А., Ильин Н. Правда о гибели подводной лодки С-7. // Морской сборник. — 1998. — № 10. — С.69—71.

Ссылки 
 Великая Отечественная под водой // С-7 IX-бис серия
 Атакует С-7
 www.morflot.tsi.ru// Серия IX-бис
 Проигранная дуэль. До сих пор точно неизвестно, почему финнам удалось перехватить и потопить в октябре 1942 г. советскую подводную лодку С-7
 «Запас прочности» — мемуары В. Е. Коржа, служившего на подлодке С-7 во время похода 29 июня — 11 августа 1942 года инженером.

Затонувшие подводные лодки
Подводные лодки серии IX-бис
Подводные лодки завода «Красное Сормово»
Кораблекрушения 1942 года